Slovo Hrádek znamená v původním významu malý hrad, krom toho se objevuje také jako místní jméno nebo jeho součást.

Stavba 

 opevněná hradní stavba
 1. Hrádek – poutní místo ve vesnici Hrádek, části obce Ctiboř nedaleko Vlašimi
 2. Hrádek (okres České Budějovice) – zaniklý hrad u Trhových Svin
 3. Hrádek (Heulos) – bývalý Hitlerjugend v Jihlavě
 4. Hrádek (Kutná Hora) – gotická tvrz v Kutné Hoře
 5. Hrádek (Libomyšl) – tvrz v Libomyšli v okrese Beroun
 6. Hrádek (Neprobylice) – tvrz v Neprobylicích v okrese Kladno
 7. Hrádek v Bráně Čech – hradiště a vyhlídkový bod v okrese Litoměřice
 8. Hrádek na Zderaze – zaniklý hrad v někdejší pražské osadě Zderaz
 9. Hrádek nad Nisou (hrad) – zaniklý hrad v okrese Liberec
 10. Hrádek nad Olší – název pro dvojici zaniklých hradů v obci Hrádek v okrese Frýdek-Místek
 11. Hrádek nad Podedvorským mlýnem je zaniklý hrad od obce Dvory v okrese Prachatice
 12. Hrádek u Babic – zřícenina mezi obcí Babice nad Svitavou a Býčí skálou v Křtinském údolí
 13. Hrádek u České Břízy – zaniklý hrad na hraně údolí říčky Třemošné v okrese Plzeň-sever
 14. Hrádek u Husince – zaniklá tvrz nad údolím řeky Blanice v okrese Prachatice
 15. Hrádek u Kněževsi – zaniklý hrad u obcí Kněževes a Dolní Lhoty
 16. Hrádek u Ostrova – zaniklý hrad u Malšína v okrese Český Krumlov
 17. Hrádek u Podmok (též Hrádek u Kozohlod) – zřícenina hradu mezi obcemi Podmoky a Kozohlody u Golčova Jeníkova
 18. Hrádek u Purkarce (též Karlův Hrádek) – zřícenina hradu v okrese České Budějovice
 19. Hrádek u Sudoměře (též Zadní Hrádek) – hradiště v okrese Mladá Boleslav
 20. Hrádek u Vrbice – zaniklá tvrz v okrese Rakovník
 21. Hrádek Kotówka – zaniklá tvrz u obce Lubomia (gmina Lubomia), Polsko
 22. Bělčice (tvrz) – zaniklá tvrz v okrese Strakonice
 23. Čejchanov – zaniklý hrad u Chocerad v okrese Benešov
 24. Dlouhá Loučka (hrad) – zaniklý hrad v okrese Svitavy
 25. Helfenburk u Úštěka – zřícenina v okrese Litoměřice
 26. Klabava (hrad) (též Hrádek u Ejpovic) – zřícenina hradu nad řekou Klabavou v okrese Rokycany
 27. Kozí Hřbet – zřícenina hradu u obce Radíč v okrese Příbram
 28. Lina (též Hrádek u Valče) – zřícenina u Vrbičky, části města Vroutek
 29. Litoměřice (hrad) – hrad v Litoměřicích (městské hradby)
 30. Nový hrad u Kunratic – zřícenina v Praze-Kunraticích
 31. Oltářík – zřícenina v okrese Litoměřice
 32. Skryje (hrad) – zaniklý hrad v okrese Brno-venkov
 33. Starý Stránov (též Myškův hrádek nebo Hrádek nad Zámostím) – zřícenina v Pískové Lhotě v okrese Mladá Boleslav
 34. Strašná skála – zaniklý hrad u Přešína, části obce Čížkov

 zámecká stavba
 35. Hrádek (zámek) – klasicistní zámek v okrese Klatovy
 36. Hrádek u Nechanic (zámek) – novogotický zámek v okrese Hradec Králové

Sídlo 

 obec 
 1. Hrádek (okres Frýdek-Místek), též Hrádek nad Olší – obec v okrese Frýdek-Místek
 2. Hrádek (okres Hradec Králové), též Hrádek u Nechanic – obec v okrese Hradec Králové
 3. Hrádek (okres Klatovy), též Hrádek u Sušice – obec v okrese Klatovy
 4. Hrádek (okres Rokycany), též Hrádek u Rokycan – město v okrese Rokycany
 5. Hrádek (okres Ústí nad Orlicí), též Hrádek u Jehnědí – obec v okrese Ústí nad Orlicí
 6. Hrádek (okres Znojmo), též Hrádek u Znojma – obec v okrese Znojmo

 část obce
 7. Hrádek (Ctiboř), dříve též Hrádek nad Blanicí – část obce Ctiboř v okrese Benešov
 8. Hrádek (Horka II), též Hrádek nad Želivkou – část obce Horka II v okrese Kutná Hora
 9. Hrádek (Krajková), též Hrádek u Krajkové – část obce Krajková v okrese Sokolov
 10. Hrádek (Manětín), též Hrádek u Manětína – část města Manětín v okrese Plzeň-sever
 11. Hrádek (Raná), též Hrádek u Loun – část obce Raná v okrese Louny
 12. Hrádek (Srch), též Hrádek u Pardubic – část obce Srch v okrese Pardubice
 13. Hrádek (Trhové Sviny) – část města Trhové Sviny v okrese České Budějovice

 součást názvu obce nebo její části
 15. Hrádek na Vlárské dráze – část města Slavičín v okrese Zlín
 16. Hrádek nad Nisou – město v okrese Liberec
 Červený Hrádek – více míst
 17. Komorní Hrádek – část obce Chocerady v okrese Benešov
 18. Nový Hrádek – obec v okrese Náchod
 19. Starosedlský Hrádek – obec v okrese Příbram

Ostatní 
 přírodní památka
 20. Hrádek, přírodní památka v okrese Vsetín
 21. Hrádek, přírodní památka v okrese Uherské Hradiště
 22. Hrádek, přírodní rezervace v okrese Břeclav

 výletní místo
 23. Hrádek (Třebíč) – výletní a rekreační místo parkového charakteru v Třebíči

 vrchol
 24. Hrádek (Chodsko) (585 m n.m.) – vrchol na Chodsku mezi Trhanovem a Újezdem, kde je umístěna socha Jana Sladkého Koziny
 25. Hrádek (Blatenská pahorkatina) (519,5 m n.m.) – vrchol v Nepomucké vrchovině, severně od Klikařova v okrese Plzeň-jih
 26. Hrádek (Plaská hornatina) (500,1 m n.m.) – vrchol v Kralovické pahorkatině, severně od Radnic v okrese Rokycany 
 27. Hrádek (Šluknovská pahorkatina) (429 m n.m.) – znělcová vyvýšenina u Varnsdorfu v okrese Děčín
 28. Hrádek (Šumava) – vrch severně od Vimperku v okrese Prachatice
 Hrádek (Vyskeřská vrchovina) (315 m n. m.) – vrch v okrese Jičín, v Českém ráji

 vodní plocha
 29. Hrádek – písník u obce Stéblová v okrese Pardubice

 archeologická lokalita
 30. Hrádek (Rýmařov) – archeologické naleziště na místě dřívější tvrze v Rýmařově

Související články 
 Kozí hrádek (rozcestník)
 Nový hrádek – rozcestník
 Kočičí hrádek – rozcestník
 Hrádeček – rozcestník
 Hradec – rozcestník
 Letohrádek
 Hrádky
 Hrádok (rozcestník)

Externí odkazy